depilator (urządzenie)
 depilator (substancja)